Ива́н Ивано́в (встречается также Ива́нов):
 Иванов, Иван (в монашестве Иларион; 1800—1884) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Кюстендильский.
 Иванов, Иван (1891—1965) — болгарский гидроинженер, мэр Софии.
 Иванов, Иван (род. 1971) — болгарский тяжелоатлет.
 Иванов, Иван (род. 1988) — болгарский футболист.
 
 
 
 
 Иванов, Иван Владиславович (род. 1986) — российский телеведущий, диктор, актёр.
 Иванов, Иван Вячеславович (род. 1988) — российский хоккеист.
 Иванов, Иван Геннадьевич (1946—2002) — советский и российский актёр театра.
 Иванов, Иван Георгиевич (1911—1961) — инженер-контр-адмирал ВМФ СССР.
 
 
 Иванов, Иван Егорович (1918—1980) — полный кавалер ордена Славы.
 Иванов, Иван Захарович (1927—2011) — директор леспромхоза, Герой Социалистического Труда.
 
 Иванов, Иван Игнатьевич (1907—1996) — советский боксёр и тренер по боксу.
 Иванов, Иван Леонидович (род. 1948) — советский легкоатлет.
 Иванов, Иван Маркелович (1905—1952) — советский полярник, географ.
 
 Иванов, Иван М. (род. 1932) — советский хоккеист.
 
 Иванов, Иван Семёнович (1934—2021) — марийский советский и российский литературовед, критик.
 
 Иванов, Иван Спиридонович (в монашестве Иоанн; 1912—1966) — епископ Русской православной церкви, епископ Кировский и Слободский.
 Иванов, Иван Тихонович (1925—1976) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Иванов, Иван Ульянович (1892—1937) — председатель Исполкома Азово-Черноморского краевого совета.
 Иванов, Иван Фёдорович (1924—1950) — полный кавалер ордена Славы. Примечания